Harkort kan syfta på:

 Harkort & Co – ett tyskt företag
 Harkort’sche Fabrik – en fabrik i Hagen i Tysland
 Fraktion Harkort – en fraktion i den preussiska nationalförsamlingen 1848
 Haus Harkorten – en byggnad i sydöstra Ruhrområdet

Personer
 Friedrich Harkort (1793–1880), en tysk industriman och politiker